Nederland y Netherlands hacen referencia a varios artículos:

Nederland
 Países Bajos, en neerlandés "Nederland";
 Nederland (Colorado), localidad en Estados Unidos;
 Nederland (Texas), localidad en Estados Unidos;
 Nederland (Overijssel)

Netherlands
 Netherlands Bach Collegium, agrupación instrumental barroca con sede en los Países Bajos.